W Polsce 
 Iwno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Iwno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Iwno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Iwno – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

 Iwno – gromada